Der SHV-Grossfeld-Cup ist ein Handball-Wettbewerb des Schweizerischer Handball-Verbandes (SHV), der bei den Männern seit 1943 jährlich ausgetragen wird.

Rekordsieger bei den Männern ist der BTV Aarau, der bei 13 Finalteilnahmen zehnmal den Cup gewann. Der SC Frauenfeld konnte den Cup zwischen 1976 und 1979 viermal in Serie gewinnen.

Geschichte 
1938 wurde zum ersten Mal ein Grossfeld Cup ausgeschrieben, mangelndes Interesse von nur 5 Vereinen wurde er abgesagt.
Dr. Max Albrecht Springer organisierte 1943 den ersten Cup Wettbewerb, welcher der GG Bern gewann.

Leitung 
(Stand: 1981)

SHV-Grossfeld-Cup Endspiele 

Quellen:

Erfolgreichste Vereine

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1943